Станислав Иванович Говоровский (род. в 1946 году в посёлке Свобода, Могилёвской области, Белорусской ССР) — работник советского и белорусского машиностроения, лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде.

Биография 
Родился в посёлке Свобода (Могилёвская область, БССР) 24 ноября 1946 года. В 1953 году переехал в посёлок Татарка Осиповичского района. 

В 1954—1965 учился в Татарковской средней школе. В 1965—1968 годах и в 1972—1974 годах служил в армии командиром взвода, заместителем командира роты, в звании старший лейтенант. В 1968—1972 годах и в 1974—2016 годах работал водителем-испытателем Минского автомобильного завода. 

Имел государственные и правительственные награды: Государственная премия СССР в 1985 году (за выдающиеся достижения в труде, большой личный вклад в увеличение производства и повышение качества выпускаемых автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники), Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 31.10.1985г, Орден Дружбы народов в 1981 году (Указ Президиума Верховного Совета СССР 31.03.1981г), Почётная грамота Верховного Совета БССР в 1984 году, Почётная грамота Минского горкома КП Беларуси и Минского городского Совета народных депутатов в 1989 году.

Примечания 

Родившиеся в 1946 году
Автомобилисты